Il singolare maschile dell'AEGON Pro Series Loughborough 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Tobias Kamke era il detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Evgenij Donskoj.

Donskoj ha battuto in finale Jan-Lennard Struff 6–2, 4–6, 6–1.

Teste di serie

 Tobias Kamke (semifinali)
 Aljaž Bedene (primo turno)
 Dudi Sela (quarti di finale)
 Evgenij Donskoj (Campione)

  Maxime Authom (quarti di finale)
  Peter Gojowczyk (secondo turno)
  Adrian Mannarino (semifinali)
  Adrián Menéndez Maceiras (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Pro Series Loughborough 2012